Поле анизотропии — понятие, широко используемое для характеристики величины магнитной анизотропии.

Определение 
Поле анизотропии можно вводить различными способами. Для одноосной анизотропии первого порядка (учитывается зависимость только от квадратов компонент вектора намагниченности) его напряженность можно определить в системе СГС как

где  — коэффициент одноосной анизотропии,  — намагниченность насыщения. Тут предполагается, что плотность энергии анизотропии выражена через сам вектор намагниченности, а не единичный вектор, коллинеарный ему. Другой вариант определения предполагает отношение изменения свободной энергии F при развороте намагниченности на 90:

где  — угол поворота намагниченности,  — объем.

В зависимости от выбранного вида записи энергии магнитной анизотропии в определении может использоваться числовой множитель (например, ), чтобы поле анизотропии равнялось полю насыщения однодоменной частицы.

Величина 
Типичные величины поля анизотропии для большинства одноосных ферромагнетиков лежат в интервале 103—104 Э.

Примечания

Литература 
 

Магнетизм